

Musica 
 Tush – singolo degli ZZ Top del 1975
 Tush – singolo di Ghostface Killah del 2004
 Tush – gruppo musicale inglese

Altro 
 Tush – serie televisiva statunitense degli anni '80